Печенкино — название населённых пунктов в России:

 Печенкино — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Печёнкино — село в Шарьинском районе Костромской области.
 Печенкино — село в Бирском районе Башкортостана.
 Печёнкино — деревня в Еткульском районе Челябинской области.
 Печёнкино — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.